Фальстедт — фамилия. Носители:

 Фальстедт, Амалия (1853—1923) — шведская писательница.
 Фальстедт, Йенни (1853—1906) — шведская певица и композитор.